De Los Angeles Rams (of simpelweg de Rams) is een professioneel American footballteam uit Los Angeles, Californië. Ze komen uit in de westdivisie van de National Football Conference (NFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL).

Geschiedenis

Het team begon in 1937 met spelen in Cleveland, Ohio onder de naam Cleveland Rams. In 1946 verhuisden ze naar Los Angeles, en de naam werd veranderd in Los Angeles Rams. In 1995 ging het team naar St. Louis en kreeg het de naam St. Louis Rams. Vanaf het seizoen 2016 is het team weer naar Los Angeles verhuisd.

In de geschiedenis van de Rams werden vier NFL kampioenschappen veroverd. Twee dateren van voor de Super Bowl periode (1945 en 1951). Op 30 januari 2000 wonnen zij Super Bowl XXXIV door de Tennessee Titans te verslaan met 23–16. Kurt Warner, voormalig quarterback van de Amsterdam Admirals, werd uitgeroepen tot MVP (Most Valuable Player).

Door de aanvallende speelstijl van de Rams en dat zij op Astroturf speelden in de Edward Jones Dome stonden zij in die periode bekend als "The Greatest Show on Turf".

In 2001 stonden de Rams voor het laatst in de Super Bowl, deze werd gespeeld in het Superdome in New Orleans tegen de New England Patriots. De Rams verloren deze wedstrijd in de allerlaatste seconde door een 3 punt kick, ondanks het geweldige spel van quarterback Kurt Warner en runningback Marshall Faulk. 

Op 13 Februari 2022 wonnen de Rams opnieuw de Super Bowl. Ditmaal versloegen ze de Cincinnati Bengals met 20–23.

Stadion
Thuishaven van de Los Angeles Rams is het Los Angeles Memorial Coliseum. Het is de bedoeling dat het team vanaf 2020 gaat spelen in het SoFi Stadium dat momenteel onder constructie is.

Resultaten

Eregalerij 
Super Bowls (2)
 Super Bowl XXXIV (1999), Super Bowl LVI (2021)

NFL-titels voor 1970 (2)
 1945, 1951

Conference-titels (8)
 1950, 1951, 1955, 1979, 1999, 2001, 2018, 2021

Divisie-titels (18)
 1945, 1949, 1967, 1969, 1973–1979, 1985, 1999, 2001, 2003, 2017, 2018, 2021

Deelnames play-offs (31)
 1945, 1949–1952, 1955, 1967, 1969, 1973–1980, 1983–1986, 1988, 1989, 1999–2001, 2003, 2004, 2017, 2018, 2020, 2021

Externe link 
 Officiële website

National Football League
Amerikaanse American footballclub
Sportclub in Los Angeles